Побласьон () — имя собственное; распространено в виде топонимов.
 Побласьон-де-Арройо — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Паленсия в составе автономного сообщества Кастилия и Леон. 
 Побласьон-де-Серрато — населённый пункт и муниципалитет в Испании, входит в провинцию Паленсия в составе автономного сообщества Кастилия и Леон. 
 Побласьон-де-Кампос — населённый пункт и муниципалитет в Испании, входит в провинцию Паленсия в составе автономного сообщества Кастилия и Леон.